André Lima (1971) – ex giocatore di calcio a 5 portoghese
André Lima (1985) – calciatore brasiliano